Philalèthe, du grec phil- + alètheia, qui aime la vérité, peut désigner :

 le douzième et dernier grade d'une personne initiée au rite maçonnique des Philalèthes ;
 Un pseudonyme utilisé par plusieurs auteurs :
 Eugène Philalèthe, pseudonyme utilisé par Thomas Vaughan (1621-1666) pour la publication de plusieurs traités hermétiques ;
 Eyrénée Philalèthe, pseudonyme utilisé par George Starkey (1628-1665), médecin contemporain du précédent pour l'écriture de certains de ses traités d'alchimie

Nom de plume